Achal Tekkiner steht für:

 Achal-Tekkiner, turkmenische Pferderasse
 Achal Tekkiner (Huhn), kasachisch-turkmenische Hühnerrasse